Payo kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Panganiban (kommunhuvudort), Bohol, Province of Catanduanes, 
 Panganiban (kommun), Bohol, Province of Catanduanes,

Spanien 

 Payo (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar